In der Liste der Pflichtspiele zwischen dem 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen sind alle Pflichtbegegnungen zwischen den ersten Herrenmannschaften der rheinischen Fußball-Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Köln hinterlegt.

Beschreibung 
Aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft beider Städte wird bei der Begegnung der beiden Mannschaften von einem Rheinischen Derby gesprochen. So grenzen die südlichen Leverkusener Stadtteile Wiesdorf, Manfort und Schlebusch direkt an die Stadt Köln, während in Richtung Westen bei Wiesdorf, Rheindorf und Hitdorf der Rhein die beiden Städte trennt.

Hintergrund 
Die Liste beinhaltet alle Pflichtspiele beider Mannschaften seit dem ersten Aufeinandertreffen im Jahr 1949 bis in die Gegenwart. Während dieser Zeit fanden 87 Pflichtbegegnungen zwischen den beiden Mannschaften statt. Wenige Monate nach der Gründung des 1. FC Köln trafen beide Teams in der Vorbereitung auf die Saison 1948/49 erstmals in einem Freundschaftsspiel aufeinander. Am 31. Juli 1948 empfing Bayer 04 Leverkusen den 1. FC Köln zum ersten Aufeinandertreffen überhaupt und gewann dies mit 4:1. Am Ende der Saison trafen beide Mannschaften in den Finalspielen um den Aufstieg in die Oberliga (damals höchste deutsche Spielklasse) erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander. Die Pflichtspielpremiere gegen die Leverkusener gewann der spätere Aufsteiger aus Köln am 8. Mai 1949 vor 22.000 Zuschauern in der Müngersdorfer Radrennbahn mit 2:0. Die Tore erzielten Franz Alexius und Walter Radant. Die Leverkusener verloren auch das Rückspiel im Leverkusener Stadion am Stadtpark vor 17.000 Zuschauern, wobei Helmut Laaser das erste Pflichtspieltor für Leverkusen gegen Köln erzielte.

Zum ersten Mal in regelmäßigen Abständen trafen beide Mannschaften in der Oberliga West aufeinander, wobei die Leverkusener sich in der Liga einen Namen als Angstgegner der favorisierten Kölner machten und dort eine positive Bilanz vorweisen können (5 Siege, 5 Remis, 2 Niederlagen).

Nach der Einführung der Bundesliga 1963 trafen beide Teams in den folgenden 16 Jahren viermal aufeinander, wobei die Kölner alle Spiele für sich entscheiden konnten. Seit dem Bundesliga-Aufstieg der Leverkusener 1979 findet das Derby regelmäßiger statt. Das erste Spiel zwischen den beiden Klubs in der Bundesliga fand am 15. September 1979 statt, welches in Leverkusen mit einem 1:1 endete. Das Rückspiel im Müngersdorfer Stadion in Köln endete mit einem 4:0-Sieg für die Gastgeber. Am 9. Dezember 1983 gewann Bayer 04 Leverkusen mit einem 2:1-Heimsieg erstmals seit Gründung der Bundesliga ein Punktspiel gegen die Kölner. In den 1980er-Jahren war der 1. FC Köln sportlich vor den Leverkusenern, ehe ab den 1990er-Jahren die Kräfteverhältnisse sich zugunsten Bayer 04 Leverkusens verschoben.

Am vorletzten Spieltag der Spielzeit 1996/97 gewann der 1. FC Köln gegen die um die Meisterschaft spielenden Leverkusener mit 4:0 und beendete damit die Meisterschaftsträume der Werkself. Eine Saison später trennten sich beide Mannschaften am letzten Spieltag mit 2:2, wodurch der 1. FC Köln nach 35 Jahren erstmals aus der Bundesliga abstieg. In der drittletzten Runde der Saison 2010/11 kämpfte Bayer 04 Leverkusen um den Gewinn der deutschen Meisterschaft und erneut mussten sie dieses Mal gegen den 1. FC Köln spielen. Der 1. FC Köln gewann erneut und setzte sich vor eigenem Publikum mit 2:0 durch, womit Borussia Dortmund, das zeitgleich spielte, sich die Meisterschaft sicherte. Dieser Sieg trug mit dazu bei, dass zwischen dem FC und Borussia Dortmund eine Art Fanfreundschaft entstand. In der Saison 2016/17 stand der 1. FC Köln zum Ende der Spielzeit zum ersten Mal seit 21 Jahren wieder in der Tabelle vor Bayer 04 Leverkusen und qualifizierte sich zudem für die Europa League – dies bedeutete die erste Teilnahme an einem Europapokalwettbewerb seit 1993. Die direkten Aufeinandertreffen endeten dabei mit einer Punkteteilung, wobei der Punktgewinn im Rückspiel nach 0:2-Rückstand der Werkself den Klassenerhalt sicherte.

Bilanz 

Stand: 14. März 2022

Höchste Siege Köln:

Höchste Siege Leverkusen:

Übersicht der Spiele 
 Datum: Gibt das Datum der Spielaustragung an, ansonsten wird die Saison angegeben, in der das Spiel ausgetragen wurde.
 Wettbewerb: Nennt den Wettbewerb, in dem beide Mannschaften aufeinandertrafen.
 Spieltag/Runde: Gibt den Spieltag an, an dem die Spiele stattfanden. Bei Pokalspielen wird die Runde genannt.
 Paarung: Die zuerst genannte Mannschaft hat Heimrecht.
 Ergebnis: Nennt den Ausgang der Partie aus Sicht der Heimmannschaft. Die Zahlen in Klammern bedeuten den Halbzeitstand; „n. V.“ bedeutet „nach Verlängerung“.
 Sieger: Zeigt anhand des Vereinswappens, welche Mannschaft aus der Begegnung siegreich hervorging. Offene Felder zeigen ein Unentschieden an.
 Zuschauer: Gibt die offiziell angegebene Zuschauerzahl an (wenn bekannt).

Endspiele um die Rheinbezirksmeisterschaft und den Aufstieg in die Oberliga

Oberliga West von 1951 bis 1963 (damals höchste deutsche Spielklasse)

Westdeutscher Pokal

DFB-Ligapokal 1972/73

Bundesliga seit 1979 

* Aufgrund der COVID-19-Pandemie waren nach der Wiederaufnahme der Rückrunde zur Saison 2019/20 zwei Jahre keine beziehungsweise weniger Zuschauer zugelassen.

DFB-Pokal

Anmerkungen

Einzelnachweise 

!Leverkusen, Bayer 04
Bayer 04 Leverkusen, 1. FC Koln
Fußballderby
Bayer 04 Leverkusen